Il Castel del Monte Sauvignon frizzante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Barletta-Andria-Trani e nella città metropolitana di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, caratteristico, talvolta fruttato
sapore: asciutto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon